Bundestagswahlkreis 244 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Fürth (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken I (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken-Stadt (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken-Land (1957 und 1961)